Casanova steht für:
 Casanova (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Arrighi de Casanova, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Giacomo Casanova (1725–1798), italienischer Schriftsteller und Abenteurer
 Casanova, anders für Herzensbrecher
 Casanova (Band), deutsche Band
 Casanovas Peak
 CasaNova Vienna, Kabarett- und Veranstaltungsbühne in Wien

Casanova ist der Name folgender

Bühnenwerke:
 Casanova (Lincke), Operette von Paul Lincke (1913)
 Casanova (Oper), komische Oper von Albert Lortzing (1841)
 Casanova (Benatzky), Revue-Operette von Ralph Benatzky (1928)
 Casanova im Fort Saint-André (L. Osten), Lustspiel von Ludwig Osten (1837)

Filme:
 Casanova (1919), österreichisch-ungarischer Stummfilm von Alfréd Deésy
 Casanova (1927), französischer Film von Alexandre Volkoff
 Casanova (1946), französischer Film von Jean Boyer
 Casanova (1987), US-amerikanischer Fernsehfilm von Simon Langton
 Casanova (1990), dänischer Film von Morten Lorentzen
 Casanova (1992), US-amerikanischer Pornofilm von Fred J. Lincoln
 Casanova (2005), US-amerikanischer Film von Lasse Hallström
 Casanova (Miniserie), britische Miniserie von Sheree Folkson
 Casanova ’70, italienischer Film von Mario Monicelli (1965)
 Fellinis Casanova, italienischer Film von Federico Fellini (1976)

Orte:
 Casanova (Korsika), Gemeinde auf Korsika, Frankreich
 Casanova (Galicien), Spanien
 Casanova (Virginia), Vereinigte Staaten
 Casanova Elvo, Gemeinde in der Region Piemont, Italien
 Casanova Lerrone, Gemeinde in der Region Savona, Italien
 Casanova Lonati, Gemeinde in der Region Lombardei, Italien
 Civitella Casanova, Gemeinde in der Region Abruzzen, Italien

Kloster:

Siehe auch:

 Casanave
 Casenave
 Cazenave
 Christopher Cazenove (1943–2010), britischer Schauspieler